Pohanca lahko pomeni dve naselji v občini Brežice:
 Spodnja Pohanca,
 Zgornja Pohanca.